Kroes ist der Familienname folgender Personen:

 Doutzen Kroes (* 1985), holländisches Fotomodell und Mannequin
 Iris Kroes (* 1992), niederländische Popsängerin
 Neelie Kroes (* 1941), niederländische Politikerin
 Wolter Kroes (* 1968), niederländischer Schlagersänger

Kroes steht für:

 Kroes/Krues, ein deutsches Volumenmaß

Siehe auch:
 Krus
 Cruze
 Cruise